Капкайкин — фамилия; имеет женскую форму Капкайкина.
 Капкайкин, Геннадий Валентинович (род. 1946) —- советский хоккеист.
 Капкайкин, Константин Геннадьевич (род. 1968) —- советский и российский хоккеист.